L’Île aux Oiseaux peut désigner les îles suivantes :

Europe

France 
 Île aux Oiseaux, île du bassin d'Arcachon dans le département de la Gironde ;
 Île aux Oiseaux, île du golfe du Morbihan dans le département du Morbihan ;
 Île aux Oiseaux, île sur la Vienne, dans le département de la Haute-Vienne ;
 Île aux Oiseaux, île sur la Loire dans le département du Loiret.
 Île aux Oiseaux, ilôt reposoir artificiel créé dans l'embouchure de la Seine

Suisse 
 Île aux Oiseaux, une île du Léman dans le canton de Vaud.
 Vogelinsel, île du Lac de Bienne.

Afrique 
 Île aux Oiseaux, île de Maurice dans l'océan Indien ;
 Île aux Oiseaux, île des Seychelles ;
 Île des Oiseaux, petite île inhabitée du Sénégal, dans le delta du Saloum — et parfois nommée « Île aux Oiseaux ».

Voir aussi 
 Bird Island (homonymie)
 Il s'agissait aussi du nom du Zoo Parc de Cheptainville fermé depuis 2018